Население Лихтенштейна состоит в основном из немецкоговорящих жителей. По численности населения это одна из самых маленьких стран Европы — она занимает четвёртое место с конца, будучи более населённой только чем Монако, Сан-Марино и Ватикан. По состоянию на 2020 год население Лихтенштейна составляет 39 055 человек. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Лихтенштейне проживало 25 467 иммигрантов, или 67 % населения страны.

Демографическая статистика с 1901 года

Естественное движение 
Рождаемость — 8,64 ‰ новорожденных на 1000 человек (2015), смертность 6,70 ‰  (2015) (уровень детской смертности в −0,5 смертельных исхода на 1000 новорождённых). Средняя продолжительность жизни: мужчин — 74 года, женщин — 81 год (1995).

Национальный состав 

Большинство населения составляют лихтенштейнцы (66,15 % на 31 декабря 2016 года). Проживают также швейцарцы (9,55 %), австрийцы (5,83 %), немцы (4,16 %), итальянцы (3,15 %), португальцы (1,88 %), турки (1,68 %) и другие (7,60 %).

Половозрастная структура 

Распределение населения по возрастным группам:

Динамика 
Население по месту жительства:

Языковой состав 
Официальный язык немецкий, основной язык населения — алеманнский диалект.

Большинство верующих (87 %) исповедует католицизм, протестантов — около 7 % населения, мусульман — 3%.

5 крупнейших населённых пунктов (2022) 

 Шан — 6037 чел.
 Вадуц — 5741 чел.
 Тризен — 5330 чел.
 Бальцерс — 4684 чел.
 Эшен — 4523 чел.
Данные - Население Лихтенштейна 2022

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080906010756/http://www.census.gov/ipc/www/idb/ranks.html
 https://archive.is/20130105202154/http://world-gazetteer.com/wg.php?x=1208375117&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-126&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan
 https://web.archive.org/web/20121029090905/http://www.llv.li/pdf-llv-as-population_fliz2010 - pdf-файл
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  Всеми́рная кни́га фа́ктов (англ. The World Factbook) (2000—2010)

Население Лихтенштейна